Prince kan henvise til flere artikler:

 Prince – en musiker
 Prince (album) - Princes andet album fra 1979
 Prince (cigaretmærke) – et cigaretmærke
 Fyrste – prince er det franske ord for fyrste